Die Liste der Internationalen Meister führt Schachspieler chronologisch nach Jahr der Titelvergabe geordnet auf, die den Titel Internationaler Meister erhalten haben. Die Titelvergabe durch den Weltschachbund FIDE begann im Jahr 1950. Da die Anzahl der Spieler für eine einzige Liste zu groß ist, ist die Liste nach Jahren aufgeteilt.

Liste 
 Jahr: Jahr der Verleihung
 Anzahl m: Anzahl der ernannten männlichen Internationalen Meister im jeweiligen Jahr
 Anzahl w: Anzahl der ernannten weiblichen Internationalen Meister im jeweiligen Jahr
 Anzahl: Gesamtanzahl der ernannten Internationalen Meister im jeweiligen Jahr
 Link: Link zur detaillierten Liste mit allen Titelträgern des jeweiligen Jahres

Siehe auch 
 Liste der Schachgroßmeister
 Liste der Internationalen Meister (Deutschland), Auflistung aller für den Deutschen Schachbund spielberechtigten Internationalen Meister
 Liste der Internationalen Meister der Frauen

Literatur 
 Willy Iclicki: FIDE Golden book 1924–2002. Euroadria, Slovenia 2002, .
 Gino Di Felice: Chess International Titleholders, 1950–2016, McFarland & Co., 2017. ISBN 978-1476671321.

Weblinks 

 FIDE-Datenbank mit sämtlichen lebenden Internationalen Meistern

Internationale Meister
Internationale Meister